De 12e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1981 op 21 en 22 februari gehouden op de ijsbaan Parc Paul Mistral, Anneau de Vitesse in Grenoble.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1981
Schaatsen in Frankrijk
 1981
Schaatsen
Sport in Grenoble
Sportevenement in Auvergne-Rhône-Alpes